Под названием «австралийцы» могут пониматься как автохтонные жители Австралии, так и всё современное население Австралии:

 Население Австралии — Статья о происхождении, языке и культуре современного населения Австралии.
 Австралийские аборигены — Статья о коренном населении Австралии.